Kasparov o Kaspárov puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Antroponimia 
 Garri Kaspárov (1963-), también conocido como Garri Kímovich Kaspárov, Gran Maestro de ajedrez, y además, político y escritor ruso.
 Gevorg Kasparov (1980-), también conocido como Gevorg Vladímirovich Kaspárov, futbolista armenio.

Miscelánea 
 Deep Blue versus Gary Kasparov, denominación genérica para los famosos matches de ajedrez, jugados a 6 partidas, entre la supercomputadora de IBM Deep Blue y el campeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov.
 Kasparov Chessmate, videojuego de ajedrez desarrollado por Hexacto en 2005.
 Kasparov's Gambit, también conocido simplemente como Gambit, programa de computadora para jugar ajedrez creado en 1993.
 Rivalidad Kárpov-Kaspárov, rivalidad entre los maestros de ajedrez Anatoli Kárpov y Garri Kaspárov, en los enfrentamientos que mantuvieron entre 1985 y 1995.